Dream kan referere til:
 DREAM (flertydig)
 Dream (Michael Bublé-album) – et album fra 2002 af Michael Bublé.
 Dream (Thomas Helmig-album) – et album fra 1999 af Thomas Helmig.
 Dream (tegneserie) – en fiktiv person i tegneserien The Sandman af Neil Gaiman.
 DREAM – Danish Rational Economic Agents Model - en makroøkonomisk model og institutionen bag den, der foretager modelberegninger for bl.a. den danske regering
 DREAM (forløbsdatabase) – Beskæftigelsesministeriets database med beskæftigelses- og andre personoplysninger for i alt ca. 5 mio. mennesker fra 1991 og frem
 DreamWorks  –  amerikansk filmselskab
 Dreamcast  –  spillekonsol 
 Dreamgirls  –  amerikansk muciscalfilm
 Dream Police  –  dansk punkgruppe
 Dream Team  –  kælenavn for amerikansk basketballlandshold
 DreamWorks Animation   –  amerikansk animationsfilmselskab 

de:Trance (Musik)#Dream House